Walloomsac (rivier), een rivier in de Amerikaanse staten New York en Vermont
Walloomsac (New York), een plaats aan deze rivier in de staat New York